As telenovelas produzidas pela Globoplay estão relacionadas nesta lista, que apresenta: data de início, data do final e quantidade de capítulos das telenovelas produzidas pelo serviço de streaming Globoplay em parceria com a TV Globo. Iniciada em 2021, a primeira novela produzida pelo serviço de streaming foi a segunda temporada de Verdades Secretas — a primeira temporada sendo exibida em 2015 no horário das 23 horas pela TV Globo. Os 10 primeiros episódios foram disponibilizados na plataforma no dia 20 de outubro de 2021, com 10 episódios sendo exibidos a cada duas semanas.

História 
Verdades Secretas II foi a segunda e última temporada da telenovela brasileira Verdades Secretas, exibida originalmente em 2015 pela TV Globo, com a segunda temporada lançada em 2021 pelo streaming Globoplay. Foi a primeira telenovela brasileira de um streaming. Em 20 de outubro de 2021, foi disponibilizada na Globoplay com 10 capítulos iniciais, tendo o primeiro capítulo exibido em formato de live. A cada duas semanas foi lançada mais 10 capítulos, com os últimos dois sendo exibidos em 17 de dezembro de 2021, entretanto, o final oficial apenas será disponibilizado quando for exibido em TV aberta em outubro de 2022, numa versão editada. A trama foi classificada como "menores para 18 anos".

De João Emanuel Carneiro, a novela Todas as Flores, antes intitulada Olho por Olho, havia sido programada para estrear no horário nobre da TV Globo em 2022, substituindo Pantanal e sendo substituída por Travessia. Entretanto, a telenovela, que teria 179 capítulos, foi encurtada para 85 e remanejada para ser uma produção original da Globoplay. A novela foi confirmada tendo duas fases de exibição, a primeira sendo exibida de outubro a dezembro de 2022 e a segunda de abril a junho de 2023. Assim como Verdades Secretas II, a novela será passada em TV aberta em 2023.

Em maio de 2022 foi confirmada a terceira novela original Globoplay: Guerreiros do Sol, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, que se tratará de uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita, com previsão de estreia para 2023. Érick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos do Grupo Globo, afirmou que a meta é produzir uma telenovela para a Globoplay por ano.

Telenovelas

Década de 2020

Ver também 
 Lista de programas originais distribuídos pelo Globoplay
 Lista de telenovelas das seis da TV Globo
 Lista de telenovelas das sete da TV Globo
 Lista de telenovelas das oito da TV Globo
 Lista de telenovelas das nove da TV Globo
 Lista de telenovelas das dez da TV Globo
 Lista de telenovelas das onze e superséries da TV Globo
 Lista de telenovelas reapresentadas pela TV Globo
 Lista de minisséries da TV Globo
 Lista de séries de televisão da TV Globo
 Lista de temporadas de Malhação
 Lista de telenovelas exibidas no Vale a Pena Ver de Novo

Listas de telenovelas
Programas do Globoplay